Karl Schmidhofer ist der Name folgender Personen:

* Karl Schmidhofer (Theologe) (1915–2007), Südtiroler katholischer Geistlicher
 Karl Schmidhofer (Politiker) (* 1962), österreichischer Politiker (ÖVP)